Лома Беља има више значења:

 Лома Беља (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Беља, Лома дел Пато (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Беља (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику